Acme (от  — вершина, зенит, высшая точка) означает наивысшую или наилучшую степень чего-либо. Об этом значении см. статью Акме.

Acme или ACME означает также:

В культуре 
 Acme Corporation — вымышленная торговая марка в мультфильмах Looney Tunes.
 ACME Detective Agency — вымышленное детективное агентство из серии компьютерных игр и телевизионного шоу Carmen Sandiego.
 Acme — шестой альбом (1998) группы :en:Jon Spencer Blues Explosion.
 Acme Novelty Library — серия комиксов за авторством Криса Уэра

В науке и технике 
 ACME — программное обеспечение для автоматизированного определения причин смерти, используемое правительствами ряда стран для создания национальной статистики смертности.
 Acme (автомобиль) :en:Acme (automobile) — автомобиль производившийся между 1903 и 1911 в Рединге, штат Пенсильвания, США.
 Acme (компьютерный вирус) :en:Acme (computer virus) — компьютерный вирус заражавший исполняемые файлы системы Microsoft DOS.
 Acme — многооконный текстовый редактор и оболочка для операционной системы Plan 9
 Acme — язык описания архитектуры программных или информационных систем, разработанный Университетом Карнеги — Меллон

Компании 
 ACME — группа архитекторов в Лондоне
 Air Craft Marine Engineering — авиационное конструкторское бюро, недолгое время существовавшее и базировавшееся в Ван Нойс (Van Nuys), штат Калифорния, США, основано в 1954 г.
 Acme Aircraft Corporation — авиационный завод 1920-х, располагавшийся в г. Рокфорд, штат Иллинойс, США.
 Acme Aircraft Co (ранее Sierradyne) — авиационный производитель в г. Торранс, Калифорния
 Acme Boots — обувной завод принадлежавший Berkshire Hathaway
 Acme Brick Company, кирпичный завод, дочерняя компания Berkshire Hathaway.
 Acme Bread Company — хлебозавод в Беркли, штат Калифорния
 ACME Communications — телевизионная компания, базирующаяся в Санта-Ане, США.
 Acme Fresh Market, сеть продуктовых магазинов в Акроне, штат Огайо, США
 Acme Markets — сеть продуктовых магазинов на северо-востоке США
 Acme Packet — производитель программных систем безопасности
 Acme Records — независимая звукозаписывающая компания
 Acme Tackle Company — производитель рыболовных снастей в Провиденсе, штат Род-Айленд, известная изобретением блесны Kastmaster.
 Acme Whistles — крупный производитель свистков.
 A.C.M.E. (сокр. от Anonima Costruzioni Modellistiche Esatte) — производитель моделей подвижного состава из Милана, Италия.
 ACME Grupė — литовская компания, производитель электроники в области мультимедиа.

См. также 
 Акме

Примечания